Mácsa (Arad megye) falu (rom. Macea), Románia, Arad megye
Mácsa, Mácsapuszta település egyik neve (rom. Livada de Bihor), Románia, Bihar megye
Mácsa, Galgamácsa település (Pest megye, Veresegyházi kistérség) egyik neve
Mácsa, Ököritófülpös része